Die Neue Genfer Übersetzung (NGÜ) ist eine deutschsprachige Ausgabe des Neuen Testaments, der Psalmen und der Sprüche. Sie übersetzt den Grundtext im Sinne einer kommunikativen Bibelübersetzung, d. h., sie benutzt nach eigenen Angaben eine natürliche und zeitgemäße Sprache.

Die NGÜ baut auf dem Prinzip der funktional-äquivalenten Übersetzung auf, wie sie hauptsächlich der Sprachwissenschaftler Eugene Albert Nida entwickelt hat. Höchste Priorität der Übersetzer war die inhaltliche Genauigkeit, wobei zahlreiche Fußnoten eine wörtliche Übersetzung angeben oder auf Deutungsvarianten hinweisen.

Geschichte 
Das Neue Testament der Neuen Genfer Übersetzung wird von der Genfer Bibelgesellschaft betreut und herausgegeben, das Alte Testament soll bei der Deutschen Bibelgesellschaft erscheinen. Nachdem ab 1988 immer wieder Einzelteile des Neuen Testaments publiziert worden waren, wurden die bis dahin übersetzten neutestamentlichen Bücher im Jahr 2000 zum ersten Mal als Band mit dem Namen NGÜ 2000 herausgegeben. 2003 erschien ein erweiterter Band, gemäß dem Erscheinungsjahr NGÜ 2003 genannt, der zusätzlich um Fußnoten (siehe Leseprobe unten) erweitert war. Im Oktober 2009 erschien erstmals die vollständige Übersetzung des Neuen Testaments.

2011 erschien eine Ausgabe der NGÜ, die zusätzlich zum NT auch die Psalmen enthält.

2012 wurden die vier Evangelien einer sanften sprachlichen Revision unterzogen, da ihre Übersetzung schon fast dreißig Jahre zurücklag.

2015 wurde eine Ausgabe des Neuen Testaments mit den Psalmen und dem Buch der Sprüche veröffentlicht.

2019 konnten die Bücher Genesis und Exodus veröffentlicht werden. 

2021 wurde die Übersetzung der 5 Bücher Mose abgeschlossen. Diese sind in zwei Bänden herausgegeben.

2023 ist für das Frühjahr die Veröffentlichung der Bücher Josua, Richter, 1. und 2. Samuel geplant.

Veröffentlichungsjahr der einzelnen Bücher

Leseprobe 
:

Buchausgaben

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seiten der Neuen Genfer Übersetzung
 NGÜ online lesen
 NGÜ anhören (mp3, gesprochen von A. Symank)
 Die Neue Genfer Übersetzung im Online-Bibelprogramm „SOB“

Deutsche Bibelübersetzung
Christentum in der Schweiz
Literatur (Schweiz)
Literatur (Deutsch)
Deutsche Sprache in der Schweiz